Diese Seite gibt einen Überblick über Mahnmale, Gedenkstätten, Denkmäler, Museen, Archive und spezielle Bildungseinrichtungen in aller Welt, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Zu den Opfern gehörten insbesondere Personen, die aus politischen, rassistischen, sozialen Gründen, aus Gründen ihres Glaubens, ihrer Weltanschauung, durch Versklavung, aufgrund ihres im nationalsozialistischen Sinne „unwerten Lebens“ bzw. aufgrund der nationalsozialistischen Rechtsbeugung durch staatliche Gewalt und Willkür zu Tode kamen, schwere gesundheitliche Schäden erlitten und ihr gesamtes Hab und Gut verloren.

Für eine umfassende Referenz bezüglich aller existierenden Einrichtungen wird auf die Weblinks verwiesen.

Albanien

Argentinien

Australien

Belgien 

 Umfassende Informationen zu den belgischen Lagern und zu den heutigen Gedenkstätten in deutscher Sprache
 Internetseite der Gedenkstätte Fort Breenonk
 Denkmal für Michaël Lustig und die Opfer des Holocausts
 Internetseite der Territoires de la Mémoire
 Internetseite der Gedenkstätte Mechelen

Bosnien und Herzegowina

Bulgarien

China

Dänemark

Deutschland 

Außer den in der nachfolgenden Übersicht aufgeführten Mahnmalen, Gedenkstätten, Denkmälern, Museen, Archiven und speziellen Bildungseinrichtungen in den derzeit 16 Bundesländern bestehen in Deutschland unter anderem folgende Erinnerungsstätten und -projekte:
 Mit der Aktion Stolpersteine, einem von Gunter Demnig begonnenen Projekt, soll durch viele kleine Mahnmale an das Schicksal der Menschen dort erinnert werden, von wo aus sie von den Nationalsozialisten zur Ermordung deportiert wurden.
 Die von mehreren deutschen Ministerien zur Beachtung in Schulen empfohlene „Initiative Gedenkbuch“ des als gemeinnützig anerkannten Berliner Vereins Gedenkbuch e. V. regt Gedenktafeln für NS-Opfer in allen deutschen Schulen an (aus deren jeweiligem Umfeld).
 Mit der Aktion Zug der Erinnerung soll an vielen Orten in Deutschland an die Deportation von mehreren hunderttausend Kindern aus Deutschland und dem übrigen Europa auf dem Schienennetz der damaligen Reichsbahn in die Konzentrations- und Vernichtungslager erinnert werden. Das Projekt nahm seinen offiziellen Anfang am 9. November 2007 in Frankfurt/Main.
 Mit dem Projekt Memory Loops von Michaela Melián wurde erstmals ein virtuelles Denkmal künstlerisch umgesetzt. Neben einem Hörspiel kann man sich an verschiedenen Standorten in München entsprechende Tonspuren per Handy anhören, die auf Zeitzeugenberichten aus den Jahren 1933–1945 basieren. Memoryloops gibt es mit 175 Tonspuren in Englisch und 300 deutschen Tonspuren, es wurde 2012 mit dem Grimme-Online-Preis ausgezeichnet.

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Estland

Finnland

Frankreich

Griechenland

Israel

Italien 

In Rom ist auch eine Shoah-Gedenkstätte geplant, entworfen von den Architekten Luca Zevi und Giorgio Tamburini auf dem städtischen Gelände der ehemaligen Villa Torlonia, die langjährige Residenz des „Duce“ (Mussolini).

Japan

Kanada

Kosovo

Kroatien

Lettland

Litauen 

In Litauen war der Holocaust durch die Beteiligung von Rollkommandos und einheimischen Gruppen auf sehr viele Orte verteilt.

An vielen dieser Orte gibt es Gedenkstätten.

Luxemburg

Moldau

Montenegro

Niederlande 
Die Niederlande besitzen etwa 3500 Monumente und Erinnerungsorte, und jährlich gibt es ungefähr 70–100 neue. (Stand 2011) Das wichtigste ist das „Nationale Monument“ auf der Dam in Amsterdam, wo jährlich am 4. Mai auch das offizielle Nationale Totengedenken stattfindet, in Anwesenheit des Staatsoberhauptes. In einigen anderen Staaten haben die Niederlande auch einige Monumente, so in London, England.

Nordmazedonien

Norwegen

Österreich 
Siehe auch: Liste von die NS-Zeit betreffenden Gedenkobjekten in Wien

Polen

Rumänien

Russland

Schweden

Schweiz

Serbien

Slowakei

Slowenien

Spanien

Südafrika

Tschechien

Ukraine

Ungarn

Vereinigte Staaten 
 Simon Wiesenthal Center
 USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education
 NYC, Brooklyn – Sheepshead Bay – Holocaust Memorial Park. Eröffnet Juni 1985 durch Edward I. Koch, offiziell fertiggestellt und eingeweiht 1997 durch Rudolph Giuliani.

Vereinigtes Königreich

Belarus

Siehe auch 
 Internationale Mahn- und Gedenkstätten, eine langjährige Briefmarkenserie der DDR
 Häftlingsvereinigungen im In- und Ausland
 Liste der Konzentrationslager des Deutschen Reichs
 Hamburger Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus

Literatur 
 Bernd Eichmann: Versteinert, verharmlost, vergessen: KZ-Gedenkstätten in der Bundesrepublik Deutschland. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1985, 220 Seiten, ISBN 3-596-27561-X.
 Bernd Eichmann: KZ – Gedenkstätten in Europa. Verlag Fischer, Frankfurt am Main 2001, ISBN 3-596-11781-X.
 James Edward Young: Beschreiben des Holocaust. Darstellung und Folgen der Interpretation. Juedischer Verlag, Frankfurt am Main 1992, 339 Seiten, ISBN 3-633-54055-5.
 Ulrike Puvogel, Martin Stankowski (unter Mitarbeit von Ursula Graf): Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus: Eine Dokumentation. Hentrich, Berlin 1995, Band I, ISBN 3-89468-214-0, Band II (andere Autoren): Bonn 2000. hier beides online erhältlich
 Vinzenz Jobst (Hrsg.): Mit dem Tode bestraft – für immer ehrlos? Kitab Verlag, Klagenfurt 2013, ISBN 978-3-902878-24-3.

Weblinks 
Internationale Übersichten:
 Internationale Übersicht von Gedenkstätten für NS-Opfer von der Stiftung Topographie des Terrors
 Gedenkstättenportal zu Orten der Erinnerung in Europa Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas
 Gedenkstätten in Europa – Linkliste von der Fondation pour la Mémoire de la Déportation
 Liste und Karten der Gedenkorte für Sinti und Roma in Europa vom Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma e. V.
 Übersicht über die Gedenkstätten Europas von gedenkstaetten-uebersicht.de
 Projekt „Gedenkorte Europa“ des Studienkreises Deutscher Widerstand 1933–1945
 Memory Gaps ::: Erinnerungslücken Kunstinitiative des Gedenkens von Konstanze Sailer

Benelux:
 Gedenkstätten in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg

Deutschland:
 NS-Gedenkstätten und Dokumentationszentren in Deutschland Arbeitskreis der NS-Gedenkstätten und -Erinnerungsorte in NRW e. V.
 Datenbank Erinnerungsorte der Bundeszentrale für politische Bildung
 Verzeichnis von Ehrenmalen und Gedenktafeln für Opfer des Faschismus und antifaschistische Widerstandskämpfer auf dem Gebiet der DDR von kunst-am-wege.de
 Gedenkstätten in Baden-Württemberg Übersicht der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Online-Version PDF (2,2 MB)
 Gedenkstätten in Hamburg Übersicht der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg und der KZ-Gedenkstätte Neuengamme Online-Version PDF (1,13 MB)
 Übersicht über NS-Gedenkstätten und Initiativen in Niedersachsen auf der Website der Gedenkstättenförderung Niedersachsen der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten
 Auswahl von Gedenkstätten im Bistum Essen
 Liste der Stolpersteine in Deutschland

Österreich:
 Erinnerungszeichen für die Opfer von Nationalsozialismus und Faschismus in Wien
 Gedenkstätte Klagenfurt-Annabichl auf memorial.at – https://www.memorial.at/memorial/assets/files/Gedenkst%C3%A4tte%20Annabichl.pdf
 Opfer für ein freies Österreich in und aus Kärnten – https://www.memorial.at/memorial/assets/files/K%C3%A4rnten-Namensfoschung.pdf
 Stolpersteine in der Stadt Klagenfurt – https://www.memorial.at/memorial/assets/files/Stolpersteine%20Klagenfurt.pdf
 Gedenkstätte für die Opfer der NS-Justiz auf Memorial.at: https://www.memorial.at/memorial/assets/files/Gedenkstaette-Landesgericht-2020.pdf
 Denkmal der Namen auf Memorial.at: https://www.memorial.at/memorial/assets/files/Denkmal-derNamenVillach.pdf
 Gedenkort Zentrum für Altersmedizin Klagenfurt: https://www.memorial.at/memorial/assets/files/Z-Erinnern-Broschre_BildschirmOptimized.pdf

Einzelnachweise 

Liste (Gedenkstätten)

Holocaustgedenken
Aufarbeitung des Porajmos
Krankenmorde im Nationalsozialismus
Eugenik
Rassismus im Nationalsozialismus
Geschichtsdidaktik
!Opfer des Nationasozialismus